Стадион УЕФА категории 4 — стадион наивысшей категории согласно «Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденному УЕФА в 2010 году. В соответствии с регламентом стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Требования к стадионам 4-й категории 
В соответствии с Регламентом для получения 4 категории стадион должен отвечать следующим параметрам:

 Размер поля — 105 м длиной и 68 м шириной, с идеально ровным покрытием и дренажной системой;
 Покрытие поля — травяное или искусственное, обязательно лицензированное ФИФА;
 Количество мест на скамейке запасных — минимум 13;
 Вместимость раздевалки — минимум 25 человек, для каждой команды;
 Наличие медицинских комнат для взятие анализа на допинг контроль и для оказания первой медицинской помощи;
 Размер судейской раздевалки — минимум 20 м2;
 Наличие бесперебойной системы видеонаблюдения за всеми зрителями и территорией стадиона, с специальной комнатой видеоконтроля;
 Мощность освещения — минимум 1400 люкс, во всех направлениях;
 VIP-парковка — минимум 150 мест;
 Все места на трибунах должны быть сидячими, оборудованных индивидуальными сиденьями;
 Вместительность — минимум 8 000 посадочных мест;
 VIP-места — минимум 500;
 VIP-места для болельщиков команды гостей — минимум 100;
 VIP-зона гостеприимности — минимум 400 м2;
 Рабочая зона СМИ — минимум 200 м2 на 75 человек;
 Количество фотографов — минимум 25;
 Пространство для платформ ТВ-камер — минимум 10 м2 для 4-х камер;
 Количество мест в пресс-ложе — минимум 100, 50 из них со столами;
 Количество мест комментаторов — минимум 25;
 Количество телевизионных студий — минимум 2 + 1 с видом на поле;
 Количество позиций для послематчевых интервью — минимум 4;
 Площадь мест для парковки микроавтобусов ТВ-трансляций — минимум 1000 м2;
 Количество мест в комнате для пресс-конференций — 75.

Стадионы Европы 4-й категории

Бывшие стадионы Европы 4-й категории

См. также 
 Рейтинг стадионов УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Список стадионов категории ЭЛИТ
 Compulsory requirements for inclusion in the UEFA Stadia List (анг.)
 Футбольные стадионы класса элит

УЕФА
УЕФА